Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Somalia:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Somalia, Berge
!
Somalia, Berge